Con Margherita d'Olanda ci si può riferire ai seguenti personaggi:

Margherita di Henneberg (1234-1276), figlia di Fiorenzo IV, Conte d'Olanda
Margherita II di Hainaut (1311-1356), Contessa di Hainaut e Contessa d'Olanda